Judy  steht für:

 Judy (Name), ein weiblicher Vorname und Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Judy (Manga-Magazin), ein japanisches Manga-Magazin
 Judy (Kentucky), eine Ortschaft im Montgomery County, US-Bundesstaat Kentucky
 den Titel zweier Filme
 Judy (2014), italienischer Horrorfilm von Emanuele de Santi
 Judy (2019), britische Filmbiografie von Rupert Goold
 den Namen der Schimpansin in der Fernsehserie Daktari
 Judy (Frankie-Vaughan-Lied)
 Judy, alliierter Codename für die Yokosuka D4Y
Siehe auch:
 Judi